Não confundir com Quiche.

O termo Quiché pode referir-se a:

Línguas
Língua quiché - língua falada pelos maias quiché
Língua quiché clássica - forma ancestral da língua quiché actual, utilizada na escrita do Popol Vuh.

Povo
Povo maia quiché - Povo maia da Guatemala.

Geografia
El Quiché - departamento da Guatemala.
Quiches (distrito), no Peru
Santa Cruz del Quiché, cidade

Quiche
Desambiguações de topônimos